

Geografia
 Brasile
 Timóteo – municipio dello stato di Minas Gerais

Onomastica
 Timoteo – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi immaginari
 Timoteo – personaggio dei fumetti italiani di Braccio di Ferro
 Timoteo – personaggio del film d'animazione Disney Dumbo
 Timoteo Piccione – personaggio immaginario dell'universo Disney

Persone
 Timoteo – stratego ateniese
 Timoteo – comico greco
 Timoteo – grammatico greco
 Timoteo – scultore greco (IV secolo a.C.)
 Timoteo – storico greco
 Timoteo – tragico greco
 Timoteo – discepolo di Paolo di Tarso, vescovo e martire d'Efeso
 Timoteo di Metaponto – medico greco
 Timoteo di Mileto – poeta greco
 Timoteo I di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Timoteo II di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Timoteo I di Alessandria – Papa della Chiesa copta e Patriarca di Alessandria (IV secolo d.C.)
 Timoteo II di Alessandria – Papa della Chiesa copta e Patriarca di Alessandria (V secolo d.C.)
 Timoteo I – Patriarca nestoriano (740 ca. – 823)